Le terme de fonds de solidarité peut désigner :
 un fonds de solidarité nationale,
 le Fonds de solidarité prioritaire (FSP); l’instrument de l’aide-projet du ministère des Affaires étrangères français,
 le Fonds mondial de solidarité,
et divers autres organismes, dont :
 le Fonds de solidarité, en France, gestionnaire du régime de solidarité d'indemnisation du chômage, chargé de recouvrer la contribution exceptionnelle de solidarité (CES), et supprimé formellement au .
 le Fonds de solidarité pour le logement (FSL), en France
 le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), en France.
 le Fonds de solidarité FTQ, le plus grand fonds de travailleurs du Québec, au Canada.

Références

Homonymie